Roush ist der Familienname folgender Personen:

 Edd Roush (1893–1988), US-amerikanischer Baseballspieler
 J. Edward Roush (1920–2004), US-amerikanischer Politiker
 Jack Roush (* 1942), US-amerikanischer NASCAR-Teambesitzer
 Tubby Roush (1898–1936), US-amerikanischer Footballspieler
 William R. Roush (* 1952), US-amerikanischer Chemiker

Siehe auch:
 Rush